Никола́й Апу́хтин: